Turtle může být:

 Turtle (DSV-3) – výzkumná miniponorka amerického námořnictva
 Turtle (ponorka) – ponorka